Le tournoi de tennis de Hasselt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du 24 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hasselt
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Hasselt
Sport en Belgique en 2005
Tennis en octobre 2005